VALO-CD — цифровой дистрибутив свободного и открытого программного обеспечения для Microsoft Windows, с целью распространения и привлечения внимания к открытому ПО.

Изначально проект был разработан в Финляндии и был доступен только на финском и шведском языке, но после седьмой версии затем стал доступен и на английском.

Акроним VALO означает  — «свободное и с открытым исходным кодом программное обеспечение». Valo также на финском означает «свет»

Проект стартовал под руководством Отто Кекяляйнена () в 2008 году для поддержки технологического и экономического развития Финляндии.

Содержание дистрибутива 
Восьмая версия VALO-CD включает следующее ПО:

 Работа с текстами и графикой: Dia, GIMP, Inkscape, LibreOffice, Scribus.
 Интернет: Firefox, Thunderbird, Pidgin, Vuze, WinSCP.
 Развлечения: Stellarium, Tux Paint.
 Мультимедиа: Audacity, MuseScore, VLC media player.
 Инструменты: 7-Zip, Evince, InfraRecorder, KeePass, Notepad++, PDFCreator, SumatraPDF, TrueCrypt.
 Руководства: различные руководства.

См. также 
 OpenDisc

Примечания

Ссылки 
 

Открытое программное обеспечение
Культура движения за свободное программное обеспечение